В Соединённых Штатах Америки насчитывается 3 округа с названием Делта ():
 Делта (округ, Колорадо) — округ в штате Колорадо.
 Делта (округ, Мичиган) — округ в штате Мичиган.
 Делта (округ, Техас) — округ в штате Техас.